

Geografie
Magenta (Italië), een plaats in de Italiaanse provincie Milaan
Slag bij Magenta, een veldslag op 4 juni 1859 nabij de stad Magenta
Magenta (Frankrijk), een gemeente in het kanton Ay van het departement Marne in Frankrijk
Magenta (Suriname), een plaats in Wanica in Suriname

Muziek
Magenta (Welsh band), een muziekgroep uit Wales
Magenta (muziekgroep), voormalige kleinkunstgroep met Nederlandstalig repertoire uit Vlaanderen

Overige
Magenta (stichting), een stichting die strijdt tegen discriminatie op het Internet
Magenta (kleur), een extraspectrale kleur die doet denken aan roze, genoemd naar de veldslag
Magenta Devine (1957–2019), een Britse televisiepresentatrice en journaliste